Томблен:

 Томблен — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Томблен — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.